Сегунда 1948/1949 () — 18-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 14 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир на вылет

Группа 1

Результаты матчей

Группа 2

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1948/49 на lafutbolteca.com  

1948/1949
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1948 году
Спорт в Испании в 1949 году